Првенство Енглеске у рагбију 1999/00. (службени назив: 1999–00 Allied Dunbar Premiership) је било 13. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Бедфорд, а титулу је освојио Лестер.

Учесници

Табела

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 12 691
 Нортхемптон 7 282 
 Сараценс 7 251
 Бат 6 973
 Глостер 6 820
 Бристол 4 958
 Воспс 4 918
 Лондон ајриш 4 370
 Харлеквинс 4 314
 Њукасл 3 287
 Сејл 2 763
 Бедфорд 2 718

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1999.
Рагби у 2000.